Sandra Ringwald (ur. 27 września 1990 w Schonach) – niemiecka biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców w sprincie.

We wrześniu 2020 wzięła ślub z Fabianem Rießle.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sandra Ringwald pojawiła się 10 grudnia 2005 roku w zawodach FIS Race w Oberwiesenthal, gdzie zajęła 33. miejsce w biegu łączonym na 7 km. W 2009 roku wystartowała w sprincie techniką klasyczną ma mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, kończąc rywalizację na 26. miejscu. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten była między innymi szósta w sztafecie i czternasta w sprincie stylem dowolnym. Trzykrotnie startowała na mistrzostwach świata U-23, największy sukces osiągając na mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu w 2013 roku, gdzie była druga w sprincie stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutowała 5 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie, zajmując 45. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 14 stycznia 2012 roku w Mediolanie, gdzie w tej samej konkurencji była trzydziesta. W klasyfikacji generalnej sezonu 2012/2013 zajęła 71. miejsce. W 2013 roku brała udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zajęła 38. miejsce w sprincie klasykiem oraz 51. miejsce w biegu łączonym na 15 km.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990